Социа́льная сеть:
 Социальная сеть — платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений.
 Социальная сеть (социология) — социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (общность, социальная группа, человек, личность, индивид).
 «Социальная сеть» — художественный фильм Дэвида Финчера, посвященный созданию самой популярной в мире социальной сети .

Теория сетей